Wildmoser ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Wildmoser (1849–1918), österreichischer Generalmajor
 Karl-Heinz Wildmoser (1939–2010), deutscher Unternehmer, Münchner Großgastronom, Hotelier und Präsident des TSV 1860 München
 Karl-Heinz Wildmoser junior (* 1964), deutscher Fußballfunktionär